Politics steht für:

 Politics (Begriff), die prozesshafte Dimension von Politik
 Politics (Fachzeitschrift), Fachzeitschrift der Political Studies Association, London